Bronisław Krzyżanowski (1876–1943) – polityk
 Bronisław Krzyżanowski (1879–1937) – doktor praw, sędzia Sądu Najwyższego, kapitan artylerii Wojska Polskiego
 Bronisław Krzyżanowski (1906–1983) – żołnierz

Przypisy